Govern Federal de Transició, govern provisional d'unitat a Somàlia
 Gameloft, empresa de creació de videojocs amb seu a París